Zellermühle ist der Name folgender Orte:

 Zellermühle (Aglasterhausen), Ortsteil von Aglasterhausen, Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Zellermühle (Kirchdorf im Wald), Ortsteil von Kirchdorf im Wald, Landkreis Regen, Bayern